Geiler ist der Familienname folgender Personen:

 Baptiste Geiler (* 1987), französischer Volleyballspieler
 Eva Geiler (* 1977), deutsche Schauspielerin und Kulturmanagerin
 Franz Geiler (1879–1948), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdL Baden
 Gottfried Geiler (1927–2018), deutscher Pathologe
 Hans Geiler, Schweizer Bildhauer des 16. Jahrhunderts, zwischen 1513 und 1534 in Freiburg im Üechtland 
 Johann Geiler von Kaysersberg (1445–1510), deutscher Gelehrter und Prediger
 Karl Geiler (1878–1953), deutscher Rechtswissenschaftler und erster Ministerpräsident von Hessen
 Nikolaus Geiler (* 1952), deutscher Biologe, Chemiker, Limnologie sowie Hydrologe
 Voli Geiler (1915–1992), Schweizer Schauspielerin
 Wilhelm Geiler (1819–1895), deutscher Auktionator und Heimatdichter

Siehe auch:
 Gailer
 Gayler